Messene og afledninger deraf kan henvise til flere artikler:
 Messene, en oldtidsby i Messenien, Grækenland
 Messini, en moderne by i Messenien, Grækenland
 Messenien, en græsk  regional enhed, der omfatter Messini.
 Messina, en by på Sicilien, opkaldt efter den antikke by i Messenien, Grækenland
 Messene (mytologi), en mytologisk figur, der er forbundet med Messenia

Se også
, en række steder, personer og andre objekter, der er opkaldt efter Messina, Sicilien